Группа B на чемпионате Европы по футболу 2016 — одна из шести групп группового этапа финальной части Чемпионата Европы.

В группу В попали сборные Англии и России, а также два дебютанта Чемпионата Европы — сборные Уэльса и Словакии.

Первые матчи в группе были сыграны 11 июня, заключительные — 20 июня 2016 года. Все шесть матчей состоялись в разных городах Франции: Бордо, Вильнёв-д'Аск, Ланс, Марсель, Сент-Этьен и Тулуза.

Турнирная таблица

Сборные

Сборная Англии дважды становилась бронзовым призёром Чемпионата Европы: в 1968 и в 1996 году

Сборная Англии выиграла все 10 матчей из 10 возможных в отборочном раунде, набрав максимальное количество очков (30).

До распада Советского Союза сборная СССР стала победителем первого в истории Чемпионата Европы, который состоялся в 1960 году, а также трижды становилась серебряным призёром турнира: в 1964, 1972 и в 1988 годах.

В современной истории сборная России заняла третье место на Чемпионате Европы 2008 года.

Российская сборная вышла в финальный раунд турнира со второго места в отборочной группе G, набрав 20 очков в 10 матчах (пропустив вперёд сборную Австрии).

После трех групповых встреч российская сборная заняла последнее место в группе В, набрав лишь одно очко за ничью в первом матче с англичанами. Игра с Уэльсом окончилась со счетом 0:3, причем два мяча были забиты в течение первых 20 минут матча.
Реакция на проигрыш
Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что у российской сборной не было даже шансов на выигрыш в матче с Уэльсом, по итогам которого Россия покидает чемпионат Европы по футболу. Российские болельщики проводили команду с поля криками «позор», и главный тренер сборной Леонид Слуцкий принес им свои извинения за провальное выступление футболистов на Евро-2016.

Сборная Уэльса является дебютантом чемпионата Европы.

В финальный раунд команда пробилась со второго места в своей отборочной группе B, набрав 21 очко (на 2 очка отстав от сборной Бельгии).

Сборная Словакии также является дебютантом турнира.

В отборочном раунде сборная Словакии заняла второе место в отборочной группе C, набрав 22 очка, пропустив вперёд сборную Испании.

1 тур

Матч № 3. Уэльс — Словакия

Матч № 4. Англия — Россия

2 тур

Матч № 13. Россия — Словакия

Матч № 16. Англия — Уэльс

3 тур

Матч № 27. Россия — Уэльс

Матч № 28. Словакия — Англия

Примечания

Ссылки 
 Группа B на официальном сайте elXhid.llfrp.uk2.gsr.awhoer.net

Группа B
Евро